

Pessoas
Rocky Lockridge - um ex-campeão mundial de boxe

Localidades
Lockridge (Austrália Ocidental)
Lockridge (Iowa)

Desambiguação